Venturia minuta (sluipwesp) : sluipwesp behorend tot de familie Ichneumonidae
 Venturia minuta (schimmel) : schimmel behorend tot de familie Venturiaceae